Cher (departement), een departement in Frankrijk
Cher (rivier), een rivier in Frankrijk
Cher (zangeres), een Amerikaanse zangeres en actrice